Sandwich steht für:

 die Bezeichnung für eine doppellagige, belegte Brotschnitte, mutmaßlich eine Erfindung des John Montagu, 4. Earl of Sandwich, siehe Sandwich
 in der Technik die Bezeichnung für einen Werkstoffverbund, der i. d. R. aus einer oberen und unteren Decklage sowie einem dazwischen eingebetteten Kernmaterial besteht, siehe Sandwichbauweise
 die Bezeichnung für eine von zwei Proteinschichten umgebene Doppel-Lipidschicht innerhalb einer Biomembran, siehe Sandwich (Proteinschicht)
 eine Sexualpraktik, siehe Doppelpenetration
 eine Konfliktsituation zwischen zwei gegensätzlichen Parteien oder sich widersprechenden Interessen
 bei der Eisenbahn ein Zug bestehend aus zwei Lokomotiven oder Triebwagen mit dazwischen eingereihten Wagen, siehe Mehrfachtraktion
 Sandwich Bluff, Kliff auf der Vega-Insel, Weddell-Meer, Antarktis
 Sandwich-Generation, ein in der öffentlichen Diskussion benutzter Begriff für die Generation der heute 40- bis 60-Jährigen
 Sandwich-Kind, ein Begriff für das mittlere von i. d. R. drei Geschwistern, siehe Mittelkind
 Sandwichkomplex, Übergangsmetallkomplex
 Sandwich-Man, Werbemethode

Titel:
 Earl of Sandwich, britischer Adelstitel in der Peerage of England

Personen:
 Ralph Sandwich, englischer Richter und Lord Mayor von London

Orte:

 in der englischen Grafschaft Kent, siehe Sandwich (Kent)
 in Illinois, USA, siehe Sandwich (Illinois)
 in Massachusetts, USA, siehe Sandwich (Massachusetts)
 in New Hampshire, USA, siehe Sandwich (New Hampshire)
 Sandwichinseln im heutigen Hawaii
 die Südlichen Sandwichinseln, benannt durch James Cook nach der Adelsfamilie des Earls of Sandwich
 Sandwich Island, siehe das heutige Efate